Atterberg:
 Albert Mauritz Atterberg
 Kurt Atterberg
 Limites de Atterberg